Nassaaq bezeichnet:
 Nassaaq (Berg), Berg im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Nassaaq (Insel), Insel im Distrikt Qeqertarsuaq, Grönland